WST Classic 2023 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany w dniach 16 – 22 marca 2023 roku w Morningside Arena w Leicester (Anglia).

Nagrody  
Zwycięzca: 80 000 £
II Miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 17 500 £
Ćwierćfinalista: 11 000 £
Runda 4: 7500 £
Runda 3: 4500 £
Runda 2: 3000 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 427 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 141  Daniel Wells
 140  Mark Joyce
 140  Shaun Murphy
 138, 130  Xu Si
 137, 104  Ronnie O’Sullivan
 137  Stephen Maguire
 136  Andrew Higginson
 135  Anthony McGill
 135  Gary Wilson
 135  Hossein Vafaei
 133  Ding Junhui
 131, 113  Judd Trump
 131  Andrew Pagett
 130  Graeme Dott
 129, 112  Barry Hawkins
 129, 101  Jack Lisowski
 128, 102  Zhou Yuelong
 128  John Astley
 127  Tom Ford
 122  Xiao Guodong

 120, 117  Lü Haotian
 115, 113  Haydon Pinhey
 115  Chris Wakelin
 115  Thepchaiya Un-Nooh
 113, 100  David Gilbert
 110  Jackson Page
 109  Stuart Bingham
 109  Lukas Kleckers
 107  Anton Kazakov
 107  Ben Mertens
 105, 101  Kyren Wilson
 105  Jenson Kendrick
 104  Anthony Hamilton
 103, 100  Neil Robertson
 103  Jamie Clarke
 101  Dechawat Poomjaeng
 101  James Cahill
 100  Liam Highfield
 100  Yuan Sijun

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 WST Classic 2023 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

WST Classic
2023 w Anglii
2023 w snookerze
Sport w Leicesterze